Демидчук — українське прізвище.
 Демидчук Ігор Олександрович (1993—2022) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Демидчук Семен (1884—1965) — український журналіст, громадський діяч, письменник.

Українські прізвища